

Persone
Giuseppe Casciaro – pittore italiano
Kyle Casciaro – calciatore gibilterrino, fratello di Lee e Ryan
Lee Casciaro – calciatore gibilterrino, fratello di Kyle e Ryan
Paolo Casciaro – hockeista su ghiaccio italiano
Ryan Casciaro – calciatore gibilterrino, fratello di Kyle e Lee

Altro
Villa Casciaro – edificio di Napoli